Nimf (mythisch wezen), een mythologisch wezen
Nimf (biologie), het jeugdige, nog niet-geslachtsrijpe stadium van dieren met een onvolledige gedaanteverwisseling

Nymf (Carptree), een muziekalbum van de groep Carptree
Nymph, een literair tijdschrift